Die Women’s Regional Handball League 2017/18 war die 9. Spielzeit der Women’s Regional Handball League (WRHL). Zum ersten Mal gab es zusätzlich ein Wettbewerb für die Juniorinnen der teilnehmenden Mannschaften.

Tabelle

Turnier 1 in Podgorica

Turnier 2 in Ljubljana

Turnier 3 in Skopje

Turnier 4 in Skopje

Turnier 5 in Podgorica

Einzelnachweise 

2017_2
Handballsaison 2017/18